Кольченко — фамилия: